Алекса́ндр Ива́нович Алексе́ев:
 Алексеев, Александр Иванович (1895—1939) — советский певец.
 Алексеев, Александр Иванович (1913—2001) — советский дипломат и разведчик.
 Алексеев, Александр Иванович (1921—1993) — исследователь истории освоения Дальнего Востока, Камчатки и Русской Америки.
 Алексеев, Александр Иванович (1922—1943) — лейтенант танковых войск, Герой Советского Союза.
 Алексеев, Александр Иванович (1952—1996) — подполковник ФСБ, Герой Российской Федерации.
 Алексеев, Александр Иванович (род. 1949) — экономико-географ, профессор МГУ.